Лунача́рский — фамилия и топоним. Фамилия возникла в результате сожительства помещика Фёдора Евстафьевича Чарнолуского с крепостной крестьянкой. От этих отношений были рождены трое детей, получившие фамилию путём перестановки слогов в фамилии отца. Топоним возник в честь первого наркома просвещения СССР А. В. Луначарского, который получил фамилию от отчима Василия Фёдоровича Луначарского.

Известные носители 
 Луначарский, Александр Яковлевич (род. 1947) — советский и российский композитор.
 Луначарский, Анатолий Анатольевич  (1911—1943) — советский писатель и журналист.
 Луначарский, Анатолий Васильевич (1875—1933) — русский революционер, советский политический и общественный деятель, публицист, переводчик, критик, искусствовед.
 Луначарский, Михаил Васильевич (1862—1929 или 1920) — русский оперный певец.
 Луначарский, Платон Васильевич (1865—1904) — русский врач, деятель российского социалистического движения, основатель тульской ячейки РСДРП.

 Луначарская, Анна Александровна  (1883— 1959) — писательница, переводчица.
 Смидович, Софья Николаевна (по первому мужу — Луначарская) (1872—1934) — российская революционерка.

Географические объекты

Белоруссия 
 Луначарский — упразднённый посёлок в Литвиновичском сельсовете Кормянского района Гомельской области

Россия 
 Луначарский — починок в Уржумском районе Кировской области.
 Луначарский — посёлок в Неклиновском районе Ростовской области.
 Луначарский — посёлок в Ставропольском районе Самарской области.
 Луначарский — посёлок в составе города Кисловодск Ставропольского края.

Украина 
 Луначарский — до 1946 года название села Дрозды в Покровском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Луначарский сельский совет
 Проспект Луначарского
 Улица Луначарского
 Луначары

Примечания